Łopatki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Łopatki, un village du powiat de Wąbrzeźno dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łopatki, un village du powiat de Włocławek dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łopatki, un village dans la voïvodie de Łódź
 Łopatki, un village dans la voïvodie de Lublin